Horní Újezd est un toponyme qui peut désigner :

Horní Újezd, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Horní Újezd, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Horní Újezd, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;

Homonymie de localités en  Tchéquie